A kincs elrejtő és komája a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának tizedik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Háttér: Balázs-Piri Balázs, Sajdik Ferenc
 Mozdulattervezők: Dékány Ferenc, Tóth Sarolta
 Rajzolták: Agócs Zsuzsa, Fülöp Márta, Kárpát Mária, Maros Zoltán, Révész Gabriella, Székely Ildikó, Temesi Miklós
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A kincs elrejtő és komája a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék